Onpu Segawa es un personaje de la serie Magical Doremi, interpretada por Rumi Shishido.

Sobre Onpu/Nicole

Personalidad y gustos 

Es una gran estrella infantil (actriz, cantante y modelo) en Japón y es muy compasiva. Su comida favorita son: pasteles, té, caramelos light y waffles. Su frase conocida es "tengo que trabajar". Vive en la ciudad de Misora y va a la Primera Escuela Elemental. Como aprendiz de bruja tiene una hada morada llamada Roro. Al principio de la serie no se llevaba bien con las demás pero terminan siendo buenas amigas.

En la serie

Primera temporada 

Es la quinta aprendiz de la Bruja Ruka, rival de Bruja Rika, (acaba siendo aprendiz de Majorika) y es una famosa estrella de Japón. Tiene el pelo violeta, corto y con una pequeña coleta. Tiene una hada llamada Roro, que no se llevaba bien con ella, hasta que en Sharp se dejó ver como era y se hizo amiga de todas. Se lleva muy bien con todo el mundo incluso con Doremi, Hazuki, Aiko y Poppu. En el episodio 35 usó la magia prohibida. En el capítulo final, usó su magia y sus amigas se lo impidieron, pero el colgante que tenía en su brazalete se hizo pedazos y se desmayó durmiendo por unos 100 años. Al final, Doremi, Hazuki y Aiko pudieron salvar a Onpu con el carrusel mágico, pero tenían que renunciar como brujas.

Personajes de Ojamajo Doremi